Wierzbowo ist Ortsname in Polen
Wierzbowo (Lisewo), Ort im Powiat Chełmiński, Woiwschaft Kujawien-Pommern
Wierzbowo (Opinogóra Górna), Ort im Powiat Ciechanowski, Woiwschaft Masowien 
Wierzbowo (Grajewo), Ort im Powiat Grajewski, Woiwodschaft Podlachien
Wierzbowo (Śniadowo), Ort im Powiat Łomżyński, Woiwodschaft Podlachien 
Wierzbowo (Iłowo-Osada), Ort im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1920 und 1939 bis 1945 Wiersbau bei Soldau, Kreis Neidenburg, Ostpreußen 
Wierzbowo (Kalinowo), Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1932 Wiersbowen, 1932 bis 1938 Wierzbowen, 1938 bis 1945 Waldwerder, Kreis Lyck, Ostpreußen
Wierzbowo (Mrągowo), Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Lockwinnen, 1938 bis 1945 Wiersbau, Kreis Sensburg, Ostpreußen 
Wierzbowo (Kozłowo), Ort im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1898 Wiersbau bei Neidenburg, 1898 bis 1945 Wiesenfeld, Kreis Neidenburg, Ostpreußen